DNN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dalton, Georgia (Stati Uniti)
 dnn – codice ISO 639-3 della lingua dzùùngoo